В единый день голосования 2 марта 2008 года, согласно данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, прошла 521 выборная кампания различного уровня, включая выборы Президента Российской Федерации, выборы глав 198 муниципальных образований и законодательных собраний 13 субъектов федерации и 457 муниципальных образований.

Муниципальные образования 

Выборы в муниципальные собрания города Москва.

Законодательные собрания субъектов федерации

Башкортостан 
 ЕР 55
 КПРФ 5

Ингушетия 
 Единая Россия 20
 ЛДПР 3
 Справедливая Россия 2
 КПРФ 2

Калмыкия 
 ЕР 17
 КПРФ 7
 АПР 3

Саха 
 Единая Россия 20
 КПРФ 6
 Справедливая Россия 6
 АПР 3

Ивановская область 
Сайт
 Единая Россия 60,30% (15)
 КПРФ 15,34% (4)
 Справедливая Россия 10,27% (3)
 ЛДПР 8,61% (2)
 СПС 3,03%

Ростовская область 
 Единая Россия 20
 КПРФ 5

Свердловская область 
 Единая Россия 10
 ЛДПР 2
 КПРФ 2

Амурская область 
Выборы депутатов Законодательного Собрания Амурской области .

Ульяновская область 
 Единая Россия 10
 КПРФ 3
 ЛДПР
 Справедливая Россия

Алтайский край 
Выборы Алтайского краевого законодательного собрания
 Единая Россия 18
 Справедливая Россия 3
 КПРФ 7
 ЛДПР 6

Ярославская область 
Сайт

 Единая Россия — 50,02% (15)
 КПРФ — 14,60% (4)
 ЛДПР — 12,58% (4)
 Патриоты России — 5,92% (2)
 Аграрная партия России — 4,84%
 Зелёные — 2,97%
 Гражданская сила — 1,00%
 Народный союз — 0,34%

Примечания